Jméno a příjmení Josef Záruba má více nositelů:

 Josef Záruba (* 1995) – český automobilový závodník
 Josef Záruba-Pfeffermann (1869–1938) – architekt a politik
 Josef Záruba (redaktor) (1859–1916) – český nakladatelský redaktor, důstojník, historik a překladatel